Cultures (englisch und französisch für Kulturen) steht für:

 Cultures (Lozère), französische Gemeinde im Département Lozère
 Cultures (Spieleserie), Reihe von Computer-Strategiespielen